

Sigle 
 Steinkjer Fotballklubb – società calcistica norvegese

Codici 
 SFK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Soure (Brasile)
 SFK – codice ISO 3166-2:GB del Suffolk (Regno Unito)